Edmond Briat (1864-1948), syndicaliste français ;
 Guillaume Briat (1966-), acteur français ;
 Jacques Briat (1948-), homme politique français ;
 Louis Briat (1938-), illustrateur français ;
 Marianne de Briat, série de timbres postaux français créée par Louis Briat.